Таксидермия:

 Таксидермия — способ изготовления чучел животных, основой при котором является шкура животного.
 Таксидермия — кинофильм Дьёрдя Пальфи, вышедший в прокат в 2006 году.